Рава-Руська
 Руська (вулиця)
 Руська (село)
 Руська мова
 Руський
 Рясне-Руське
 Руська правда (Павло Пестель)
 Руська — гора в Карпатах
 Руська — пункт пропуску на кордоні з Румунією